Джош Сміт (; 5 грудня 1985) — американський професійний баскетболіст. У наш час виступає за клуб НБА «Атланта Гокс» під 5 номером. Позиція — форвард.

Кар'єра в НБА 

Обраний на драфті 2004 під 17 номером клубом «Гокс».

У дебютному сезоні Сміт виконував у середньому 1.95 блокшотів за гру. Він був обраний у другу команду новачків НБА.

У наступному сезоні Сміт виконував у середньому 2.6 блокшотів за гру, він посів 4 позицію в НБА за цим показником.

3 березня 2007 Сміт став наймолодшим гравцем в історії НБА, котрий здійснив 500 блокшотів. За підсумками сезону 2006-07 Сміт досягнув ще вищого показника — 2.9 блокшотів у середньому за гру. У наш час цей показник є рекордним в Кар'єрі Джоша.

2 лютого 2010 Сміт став наймолодшим гравцем в історії НБА, котрий здійснив 1000 блокшотів. За підсумками сезону 2009-10 його було обрано у другу команду захисників НБА.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 74 || 59 || 27.7 || .455 || .174 || .688 || 6.2 || 1.7 || .8 || 1.9 || 9.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 80 || 73 || 32.0 || .425 || .309 || .719 || 6.6 || 2.4 || .8 || 2.6 || 11.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 72 || 72 || 36.8 || .439 || .250 || .693 || 8.6 || 3.3 || 1.4 || 2.9 || 16.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 81 || 81 || 35.5 || .457 || .253 || .710 || 8.2 || 3.4 || 1.5 || 2.8 || 17.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 69 || 69 || 35.1 || .492 || .299 || .588 || 7.2 || 2.4 || 1.4 || 1.6 || 15.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 81 || 81 || 35.4 || .505 || .000 || .618 || 8.7 || 4.2 || 1.6 || 2.1 || 15.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 77 || 77 || 34.4 || .477 || .331 || .725 || 8.5 || 3.3 || 1.3 || 1.6 || 16.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 66 || 66 || 35.3 || .458 || .257 || .630 || 9.6 || 3.9 || 1.4 || 1.7 || 18.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 76 || 76 || 35.3 || .465 || .303 || .517 || 8.4 || 4.2 || 1.2 || 1.8 || 17.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Детройт Пістонс
| 77 || 76 || 35.5 || .419 || .264 || .532 || 6.8 || 3.3 || 1.4 || 1.4 || 16.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Детройт Пістонс
| 28 || 28 || 32.0 || .391 || .243 || .468 || 7.2 || 4.7 || 1.3 || 1.7 || 13.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 55 || 7 || 25.5 || .438 || .330 || .521 || 6.0 || 2.6 || .9 || 1.2 || 12.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 32 || 1 || 14.3 || .383 || .310 || .595 || 3.9 || 1.3 || .6 || 1.1 || 5.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 23 || 6 || 18.3 || .343 || .271 || .480 || 2.9 || 2.1 || .7 || .6 || 6.6
|- class="sortbottom"
| style="text-align: center;" colspan=2|Кар'єра
| 891 || 772 || 32.5 || .453 || .285 || .632 || 7.5 || 3.1 || 1.2 || 1.9 || 14.6

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2008
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 7 || 7 || 33.9 || .398 || .167 || .841 || 6.4 || 2.9 || 1.7 || 2.9 || 15.7
|-
| style="text-align:left;"| 2009
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 11 || 11 || 37.3 || .421 || .133 || .732 || 7.5 || 2.2 || 1.1 || 1.5 || 17.1
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 11 || 11 || 35.6 || .481 || .333 || .659 || 9.0 || 2.6 || 1.2 || 1.7 || 14.1
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 12 || 12 || 36.5 || .404 || .125 || .597 || 8.5 || 2.9 || 1.1 || 2.1 || 15.1
|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 5 || 5 || 39.2 || .386 || .000 || .762 || 13.6 || 4.8 || .6 || 1.0 || 16.8
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 6 || 6 || 33.2 || .433 || .250 || .528 || 7.5 || 3.5 || 1.8 || .5 || 17.0
|-
| style="text-align:left;"| 2015
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 17 || 8 || 23.3 || .438 || .380 || .432 || 5.6 || 2.7 || .5 || 1.0 || 13.5
|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Х'юстон Рокетс
| 4 || 0 || 9.5 || .462 || .500 || .000 || .5 || 1.0 || .3 || .3 || 4.0
|- class="sortbottom"
| style="text-align: center;" colspan=2|Кар'єра
| 73 || 60 || 31.6 || .426 || .277 || .627 || 7.4 || 2.8 || 1.0 || 1.5 || 14.6

Посилання 
 Джош Сміт на NBA.com

Баскетболісти «Атланта Гокс»
Афроамериканські баскетболісти
Важкі форварди
Легкі форварди
Спортсмени з Джорджії